

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Samogoszcz – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Oporów 
 Samogoszcz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice